Народно събрание може да се отнася за:

 Еклесия - народно събрание в Древна Гърция
 Народно събрание на България
 парламент